Семково, Сёмково:

 Семково — деревня в Логойском районе Минской области Беларуси.
 Сёмково — деревня в Минском районе Минской области Беларуси.
 Семково — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Семково — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.